32-й чемпионат мира и одновременно 43-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в Финляндии, с 3 марта по 13 марта 1965 года. Одновременно с турниром сильнейших сборных (Группа А), проходили турниры в группе В.                                                                                                                                                                                                                

Турнир проходил в один круг. На начальном этапе проводились квалификационные матчи за право выступать в группе А

 ФРГ —  Швейцария 2:8, 7:2, 7:6 
 Норвегия —  ФРГ 5:4

Квалификация матчи за право выступать в группе В

 Венгрия —  Италия 3:2, 2:2 
 Великобритания —  Франция 8:2, 2:3

Результаты матчей

Статистика

Самые результативные игроки

Лучшие игроки

Символическая сборная

Медалисты

Источники

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1965

Март 1965 года
Спорт в Финляндии в 1965 году

Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1965
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Тампере
Чемпионаты мира в Финляндии
Чемпионаты Европы в Финляндии